Лоррейн Джойс Крэпп (, в замужестве Тёрлоу, ; ) — австралийская пловчиха, двукратная чемпионка летних Олимпийских игр 1956 года, трёхкратная чемпионка Игр Содружества.

Биография 
Лоррейн Джойс Крэпп родилась в 1938 году в Сиднее. Её отец служил в Королевских военно-воздушных силах Австралии. В 1952 году Крэпп приняла участие в Чемпионате Австралии по плаванию, где заняла второе место на дистанции 880 ярдов после Джуди-Джой Дэвис. В 1954 году 15-летняя Крэпп на Играх Содружества заняла первое место на дистанциях 110 и 440 ярдов вольным стилем. На домашних летних Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне Крэпп победила на дистанции 400 м вольным стилем, а также в составе сборной Австралии в эстафете 4×100 м вольным стилем. Кроме того, она заняла второе место на дистанции 100 м вольным стилем, уступив соотечественнице Дон Фрейзер. На летних Олимпийских играх 1960 года Крэпп в составе сборной завоевала серебряную медаль в эстафете 4×100 м вольным стилем. За свою карьеру она установила 23 мировых рекорда.

После Олимпийских игр 1960 года Крэпп завершила спортивную карьеру. В дальнейшем она вышла замуж за доктора Билла Тёрлоу. В 1972 году была включена в Зал Славы мирового плавания. В 1998 году она стала членом Орденом Австралии. Кроме того, была удостоена Медали Столетия и .

Примечания 

Пловцы Австралии
Олимпийские чемпионы от Австралии
Олимпийские чемпионы по плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 1956 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1956 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1960 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1956 года
Рекордсмены мира в плавании
Включённые в Зал Славы мирового плавания
Чемпионы Игр Содружества по плаванию